Ropp steht für:

 Ropp, ein uradliges, niedersächsisch-baltisches Adelsgeschlecht

Ropp ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred de Ropp (1858–1941), US-amerikanischer Bergingenieur
 Anatol von der Ropp (1873–1919), russischer Politiker, Erster Schriftführer der russischen Reichsduma
 Christoph von der Ropp (1904–1990), deutscher Journalist, Schriftsteller und Verleger
 Christoph Fromhold von der Ropp († 1728), russischer Generalleutnant und Chef eines Dragoner-Regiments
 Eduard von der Ropp (1851–1939), Erzbischof von Mogiljow, römisch-katholischer Metropolit von Russland
 Emil von der Ropp (1805–1857), kurländischer Landespolitiker, Oberhauptmann in Goldingen
 Eugen von der Ropp (1867–1917), russischer Generalmajor und Chef der transkaukasischen Eisenbahn-Brigade
 Friedrich Baron von der Ropp (1879–1964), deutscher Bergingenieur und Schriftsteller
 Goswin von der Ropp (1850–1919), deutscher Historiker
 Inge von der Ropp (1919–1989), deutsche Architekturfotografin
 Manfred Baron von der Ropp (1895–1984), kanadischer Dichter und Übersetzer
 Max von der Ropp (1850–1919), kurländischer Landespolitiker und russischer Staatsrat
 Nikolaus von der Ropp (1848–1916), russischer General der Kavallerie
 Robert Sylvester de Ropp (1913–1987), US-amerikanischer Biochemiker und Schriftsteller
 Theodore Ropp (1911–2000), US-amerikanischer Militärhistoriker, Militärtheoretiker und Hochschullehrer
 Wilhelm von der Ropp (1849–1904), russischer Generalmajor und Chef des Amu-Darja Distrikts

Siehe auch:
 Robb
 Rop